Termenul „Lycoris” se poate referi la:

 Linux-Desktop o prezentare grafică pe ecran a programului Linux, 
 O Companie,
 Un gen de plante, din familia Amaryllidaceae
 Poetul „Gaius Cornelius Gallus” numește hetera „Volumnia” în operele sale „Lycoris”
 In